Sezon 2019/2020 jest dla  8. sezonem z rzędu, a 47. w całej historii klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zespół przygotowania do sezonu rozpoczął 15 czerwca 
 
.
Odbyły się one głównie na terenach klubu z przerwą na ponad tygodniowe zgrupowaniem w Gniewinie.
Przygotowania do wiosennej części sezonu Pogoń rozpoczęła 7 stycznia
. 
W dniach 8-15 stycznia zespół trenował na własnych obiektach.
16 stycznia drużyna wyleciała na zimowe zgrupowanie do Turcji. Jej bazą był Gloria Sports Arena w Belek 
 
 
 
.
20 marca rozgrywki zostały zawieszone z powodu Pandemii COVID-19. Wznowienie rozgrywek nastąpiło 29 maja 2020 , zakończyły się 19 lipca 2020.
Z końcem sezonu zakończyła się współpraca ze sponsorem głównym Grupą Azoty 
.
Pogoń ukończyła sezon na szóstym miejscu.

Kalendarium Pogoni
 styczeń - czerwiec 2019
 lipiec - grudzień 2019
 styczeń - czerwiec 2020
 lipiec - grudzień 2020

Zespół

Skład 

Ostatnia aktualizacja: 2020.07.22.

Sztab szkoleniowy 

Źródło: Pogoń Szczecin.
Ostatnia aktualizacja: 2020.02.07.

Nagrody

PKO BP Ekstraklasa

Tabela po rundzie zasadniczej 

Ostatnia aktualizacja: 2020.06.15.

Tabela po rundzie finałowej 

Ostatnia aktualizacja: 2020.07.21.

Kolejka po kolejce 

Ostatnia aktualizacja: 2020.07.21.

Wyniki spotkań 

Legenda:  zwycięstwo  remis  porażka.

Ostatnia aktualizacja: 2020.07.21.

Frekwencja 

Miejscem rozgrywania spotkań domowych jest Stadion Miejski im. Floriana Krygiera o pojemności 4197 krzesełek. Pojemność ograniczona ze względu na przebudowę obiektu. Docelowa pojemność – 22 368. Z powodu COVID-19 mecz z Zagłębiem, Cracovią, Lechią bez publiczności.

Totolotek Puchar Polski 

Legenda:  awans  odpadnięcie.

Ostatnia aktualizacja: 2019.11.28.

Statystyki

Bramki, kartki 

Źródło: EkstraStats – kanadyjska, EkstraStats – kartki.

Ostatnia aktualizacja: 2020.07.24.

Minuty 

Legenda: Runda jesienna: 1-20+PP; Runda wiosenna przed Covid-19: 21-26; Runda wiosenna po Covid-19: 27-30; Runda finałowa: 31-37.
Ostatnia aktualizacja: 2020.07.22.

Mecze towarzyskie 

Legenda:  zwycięstwo  remis  porażka.

Ostatnia aktualizacja: 2020.02.01.

Struktura Klubu

Zarząd i kierownictwo

Struktura własnościowa

Sponsorzy

Przypisy 

Pogoń Szczecin w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie